een type tredmolen, aangedreven door honden
 de Hondenmolen (Meldert)